Jessica Jones – pallavolista statunitense
Jessica Jones – personaggio dei fumetti
Jessica Jones – serie televisiva